Кихчик — топоним

 Кихчик (река) — река на Камчатке
 Кихчик (посёлок) — исчезнувший посёлок городского типа на Камчатке